Campori ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Campori (* 1934), Dirigent und Musikdozent
 Anna Campori (1917–2018), italienische Schauspielerin
 Pietro Campori (1553–1643), italienischer Kardinal

zudem bezeichnet Campori einen Ortsteil von Castiglione di Garfagnana, Italien